Иодид фосфония — неорганическое соединение, соль фосфония и иодистоводородной кислоты с формулой PHI, бесцветные кристаллы или бесцветная жидкость, разлагается водой.

Получение
 Реакция фосфина с иодоводородом:

 Добавление по каплям воды к смеси белого фосфора и трииодида фосфора:

Физические свойства
Иодид фосфония образует бесцветные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа P 4/nmm, параметры ячейки a = 0,634 нм, c = 0,462 нм, Z = 2.

Легко возгоняется.

Химические свойства

При нагревании (80°С) обратимо разлагается (возгоняется):

Бурно реагирует с водой:

Окисляется концентрированными растворами серной и азотной кислот:

Разлагается щелочами:

Легко окисляется:

Примечания

Литература

Форфония
Соединения фосфора